Jacques Wemmers (1598-1645) est un carme flamand.
 Pierre Wemmers (c.1600-1678), frère cadet de Jacques Wemmers, est un carme flamand.
Patronyme flamand